La Gastronomía de la provincia de Córdoba puede referirse a:
 Gastronomía de la provincia de Córdoba (España)
 Gastronomía de la provincia de Córdoba (Argentina)